Нетте — фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Нетте, Иоганн Фридрих (1672—1714) — немецкий архитектор.
 Нетте, Теодор Янович (1895 или 1896—1926) — дипломатический курьер Народного комиссариата иностранных дел СССР.

Реки 
 Нетте — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Нетте — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.